Brücke von Arnheim steht für:

 Die Brücke von Arnheim (Buch) (A Bridge Too Far), Buch von Cornelius Ryan, das die sogenannte Operation Market Garden und die Schlacht um Arnheim zum Gegenstand hat (1974)
 Die Brücke von Arnheim (Film) (A Bridge Too Far), US-amerikanisch-britischer Film von Richard Attenborough (1977), Verfilmung des gleichnamigen Buches

Siehe auch:
 John-Frost-Brücke in Arnhem, Provinz Gelderland, Niederlande